Мурхад () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Мурхад Миди — король Миде (689—715)
 Мурхад мак Брайн — король Лейнстера (715—727)
 Мурхад мак Флайтбертайг — король Кенел Конайлл (754—767)
 Мурхад мак Маэл Дуйн — король Айлеха (819—823)
 Мурхад мак Аэдо — король Коннахта (839—840)
 Мурхад мак Фланн мак Глетнеахан — король Маг Сеола (уп. в 973)
 Мурхад мак Диармата — король Дублина (1052—1070) и Мэна (1061—1070)
 Мурхад Уа Флайтбертайг — епископ Аннадауна (ок. 1202—1241)